Губрій — українське прізвище.

 Губрій Олексій Антонович — Герой Радянського Союзу.
 Губрій Зоряна Василівна — український вчений-хімік, кандидат хімічних наук, доцент.

Українські прізвища